L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 15 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, du Français Adrian Mannarino, de l'Espagnol Rafael Nadal, du Japonais Kei Nishikori, du Serbe Novak Djokovic et des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par John Millman, Benoît Paire, Sebastian Korda, Miomir Kecmanović, Guido Pella, Laslo Djere, Jan-Lennard Struff, Federico Delbonis et Dušan Lajović.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois depuis 2001, le Big 3, composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, est absent du tournoi. Les trois joueurs manquaient déjà à l'appel lors du Masters 1000 de Toronto la semaine précédente en raison de blessures.

Gaël Monfils signe la  victoire de sa carrière après son succès au  tour contre Alex de Minaur. Il est le  joueur en activité à passer ce cap.

"Camera gate" 
Pour la première fois, l'organisation du tournoi décide d'installer des caméras sur le court lui-même, à l'opposé de toute règle de fair play relative à l'obstruction des joueurs et contrevenant à la distance minimum recommandée entre les lignes de fond et le fond de court. Lors de la demi-finale opposant la tête de série numéro 1 Daniil Medvedev à son compatriote Andrey Rublev, se produit un événement ayant une incidence, directe ou indirecte, sur le cours de la rencontre. Medvedev étant connu pour l'efficacité de sa stratégie de fond de court, alors qu'il menait sèchement un set à zéro (6-2), il percute la caméra et la fait tomber au sol. Allant d'abord aux nouvelles du cameraman, il se met ensuite en colère, expliquant à l'arbitre qu'il s'est fait mal à la main et qu'il avait pourtant prévenu dès le premier match que ces caméras le gênaient. Menaçant de porter plainte, il accuse l'organisation de ne pas se préoccuper des joueurs. Il fait ensuite appel par deux fois à un physiothérapeute au cours de la rencontre. La caméra demeure néanmoins sur le court, l'arbitre expliquant qu'il ne peut rien y faire.

À partir de cet incident, Medvedev apparaît dérangé et blessé, nettement moins efficace au retour et hésitant lorsque la balle de son adversaire pénètre la zone du fond de court. Perdant les deux derniers sets (3-6 3-6), Medvedev perd pour la première fois un match face à Rublev en cinq confrontations.

Cet incident suscite une polémique dans la communauté tennistique et est fortement relayé par la presse. Rublev dénonce lui-même au terme de la rencontre le danger que représente ces caméras lorsque le joueur est loin de sa ligne.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le tournoi en battant en finale Andrey Rublev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  dans la catégorie Masters 1000.

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Steve Johnson et Austin Krajicek. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Tennis aux États-Unis en 2021
Cincinnati
Tennis en août 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Sport dans l'Ohio en 2021